Vaultier ist der Name von:

 Vaultier (Militärschriftsteller) (18. Jhd.)
 Pierre Vaultier